La Coppa panamericana di pallavolo femminile 2009 si è svolta dal 26 giugno al 4 luglio 2009 a Miami, negli Stati Uniti d'America: al torneo hanno partecipato 11 squadre nazionali nordamericane e sudamericane e la vittoria finale è andata per la seconda volta al .

Impianti

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finale 9º posto

Risultati

Finale 10º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2009
Coppa panamericana di pallavolo femminile
Competizioni sportive a Miami